Президентский домик, или Вилла Эдуарда Бенеша () — здание в западной части Королевского сада около Пражского Града.

Изначально на месте виллы стояла барочная оранжерея. Павел Янак, автор архитектурного решения виллы, сохранил центральную часть оранжереи, интегрировав её в свой проект. Вилла построена в 1937—38 годах для Эдварда Бенеша. Президенты Чехословакии жили в ней до 90-х годов, поэтому Королевский сад и объекты вокруг Града были закрыты для общественности. Открыл их только Вацлав Гавел.

Бенеша
Здания и сооружения Праги
Здания и сооружения, построенные в 1938 году
Появились в 1930-е годы в Чехословакии
1938 год в Чехословакии